More Than Words puede referirse a:

 More Than Words, una balada del grupo Extreme.
 More Than Words, un álbum del grupo Menudo.